ТЛ — многозначная аббревиатура:
 ТЛ — льнотрепальная машина
 ТЛ — таможенная лаборатория
 ТЛ — теория литературы
 ТЛ — терминолатеральный
 ТЛ — термометр лабораторный
 Тл — тесла
 ТЛ — тестовая лаборатория
 ТЛ — технологическая линия
 ТЛ — технологический лазер
 ТЛ — титульный лист
 ТЛ — тормоз ленточный
 ТЛ — торпедолов
 ТЛ — трелёвочная лебёдка
 ТЛ — тренажёр лётный
 ТЛ — «Тюменская линия»

См. также 
 ТЛЧ — тест лекарственной чувствительности; тест на лекарственную чувствительность
 Тл
  — аббревиатура латиницей